Дэниел «Дэнни» Джон Хэй (; ) — новозеландский футболист и тренер. Был первым капитаном «Нью Зиланд Найтс» в Эй-лиге. С 2020 по 2022 год — главный тренер сборной Новой Зеландии.

Биография 
Свою карьеру футболиста начал в команде «Уаитакере Сити» с которой стал чемпионом Новой Зеландии в 1995 году.

В 1996 году перешёл в «Сентрал Юнайтед», с которым вышел в серию плей-офф однако в полуфинале клуб уступил его бывшему клубу «Уаитакере Сити».

В 1997 году переезжает в Австралию в клуб «Перт Глори» за который отыграл за 2 сезона 42 игры и забил 2 гола.

В 1999 году перешёл в «Лидс Юнайтед», дебютировал в составе которого только 13 сентября 2000 года в матче Лиге чемпионов против «Барселоны» выйдя на замену на 89 минуте вместо Лукаса Радебе. В АПЛ дебютировал 30 сентября 2000 года в матче против «Тоттенхэма». Всего за клуб провел 4 игры в АПЛ и по одной игре в Лиге чемпионов и Кубке ФЛ.

Сезон 2002/03 провёл в составе «Уоллсола» в первом дивизионе Англии проведя в составе практически все матчи сезона, всего в составе клуба появлялся 45 раз.

В 2003 году вернулся в Новую Зеландию, где принял участие в последнем сезоне НСЛ в составе клуба «Футбол Кингз». Позднее клуб был переформирован в «Нью Зиланд Найтс» для участия в Эй-лиге, Хэй был назначен первым капитаном клуба. Первый сезон для клуба закончился неудачно и Дэнни перебрался в клуб «Перт Глори», однако в составе закрепится не смог.

С 2007 по 2009 годы выступал в составе и являлся капитаном «Уаитакере Юнайтед» выступавший в чемпионате Новой Зеландии с которым становился чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов ОФК.

В период с 1996 по 2007 год выступал за сборную Новой Зеландии. В 2006 году был назначен капитаном «All Whites».

Являлся главным тренером юношеской сборной Новой Зеландии (до 17 лет) с которой выиграл Чемпионат ОФК 2017 (до 17 лет), а также руководил командой на Чемпионате мира 2015 и 2017. Также входил в тренерский штаб «Истерн Сабёрбс».

26 августа 2019 года был назначен главным тренером сборной Новой Зеландии.

Достижения

Клубные 
 Победитель Суперлиги Новой Зеландии: 1 (1995)
 Победитель Чемпионата Новой Зеландии: 1 (2007/08)
 Победитель Лиги чемпионов ОФК: 2 (2007, 2007/08)
 Победитель Чемпионата ОФК (до 17 лет): 1 (2017)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте английской Премьер-лиги

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Сентрал Юнайтед»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Футбол Кингз»
Игроки ФК «Нью Зиленд Найтс»
Игроки ФК «Уаитакере Юнайтед»
Футбольные тренеры Новой Зеландии
Тренеры сборной Новой Зеландии по футболу